Сан Хосе Гранде има више значења:

 Сан Хосе Гранде (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе Гранде (Муксупип), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику